Joc: Varietat d'activitats pel gaudi recreatiu sense regles fixades.
 Joc estructurat: Forma de jugar estructurada, normalment per l'entreteniment.
 Joc (sistema de puntuació): sistema de puntuació d'alguns esports com el tennis.
 Joc (terme d'economia)
 Joc (fabricació): diferència de diàmetres en un ajust entre eix i forat.